En kalender är ursprungligen ett system för tideräkning.

Se även:
 Almanacka
 Adventskalender
 Litterär kalender
 Taxeringskalendern
 Jordbrukskalendern